QAT est un code, qui signifie :
 Qatar, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Qatar a pour code alpha-2 QA
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Qatar a pour code Q

 Qatar, selon la liste des codes pays du CIO

 Qatar, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Qatar a pour code alpha-2 QA

Qat est le nom des feuilles séchées d'un arbuste africain dont le nom botanique est Catha edulis, il s'écrit également Khat.

Code